Farmingdale (Maine)
Farmingdale (New Jersey)
Farmingdale (New York)